Bela ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche. 

Es geht zurück auf einen früheren Bischofssitz in der Stadt Bela in Epirus.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 
 Apostolische Nachfolge – Titularsitze

Bela